Біллі Драго (Billy Drago; нар. 30 листопада 1945 року) — американський актор
 Тоні Драго( Tony Drago,22 | 9 | 1965) — мальтійський професіональний гравець в снукер та пул . Фіналіст турніру Rothmans Gran-Prix .
 Драго Вукович (Drago Vuković, 3 серпня 1983 ) — хорватський гандболіст, олімпійський чемпіон . 
 Драго Ігор Борисович — український композитор . Заслужений артист України (1974 ). 
 Драґо Янчар ; *13 квітня 1948, Марібор) — словенський письменник, есеїст та інтелектуал, один із найвідоміших сучасних письменників Словенії.
 Елеонора Россі Драго (іт. , справжнє ім'я Пальміра Оміччіолі -; 23 вересня 1925 Генуя, Італія — 2 грудня 2007 року Палермо, Італія) — італійська кінозірка 50-60-х років 20-го століття.

Див. також

 Драго-Саси